Сара Илонка Дебриц (; ) — немецкая футболистка, полузащитник французского клуба «Лион» и национальной сборной Германии. Олимпийская чемпионка 2016 года, чемпионка Европы 2013 года.

Карьера

Клубная карьера 
Свою юношескую карьеру Сара Дебриц начала в клубах «Вейден» и «Фрайбург», после чего в 2012 году вошла в состав взрослой команды «Фрайбурга». Летом 2015 года она перешла в мюнхенскую «Баварию», с которой в первом же сезоне выиграла Бундеслигу, а в 2019 году подписала 3-летний контракт с французским «ПСЖ».

Карьера в сборной 
Сара Дебриц с 2010 года выступала за различные юношеские и молодёжные команды Германии, став в их составах победителем чемпионата Европы 2012 года среди девушек до 17 лет и чемпионата мира 2014 года среди девушек до 20 лет.

За главную женскую команду страны спортсменка дебютировала 29 июня 2013 года, выйдя на 78-й минуте на замену в товарищеском матче против японок. Несмотря на то, что 18-летняя Дебриц к моменту старта чемпионата Европы 2013 года провела за сборную лишь несколько минут, главный тренер команды Сильвия Найд включила её в заявку на турнир, ставший для немок победным. Спустя два года футболистка также была вызвана в национальную команду для участия в чемпионате мира, проходившем в Канаде, и уже в дебютном матче против Кот-д’Ивуара, выйдя на замену в перерыве, забила свой первый гол за сборную.

В 2016 году Сара Дебриц приняла участие в женском футбольном турнире на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, ставшем для сборной Германии триумфальным. На Олимпиаде девушка приняла участие в пяти матчах своей командой и трижды смогла отличиться забитыми мячами.

Список матчей за сборную 

Итого: 70 матчей / 16 голов; 19 побед, 8 ничьих, 10 поражений

Достижения

Командные

«Бавария» 
 Чемпион Германии: 2015/2016

«Пари Сен-Жермен» 
 Чемпион Франции: 2020/2021

Международные 
 Олимпийский чемпион: 2016
 Чемпион Европы: 2013
 Серебряный призёр : 2022
 Обладатель Кубка Алгарве: 2014
 Бронзовый призёр Кубка Алгарве: 2015
 Чемпион мира среди девушек до 20 лет: 2014
 Чемпион Европы среди девушек до 17 лет: 2012

Личные 
 «Бронзовая бутса» чемпионата мира среди девушек до 20 лет: 2014
 Медаль Фрица Вальтера: 2012 — бронзовая, 2013 — серебряная, 2014 — золотая
 «Серебряный лавровый лист»: 2016

Ссылки

Примечания 

Футболистки Германии
Игроки женской сборной Германии по футболу
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от Германии
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Европы по футболу среди женщин
Игроки ЖФК «Бавария»
Игроки ЖФК «Фрайбург»
Игроки ЖФК «Пари Сен-Жермен»
Кавалеры Серебряного лаврового листа
Награждённые медалью Фрица Вальтера